Военно-воздушные силы Независимого государства Хорватия () — часть вооружённых сил Независимого государства Хорватия в 1941—1945 годах. Созданы 19 апреля 1941 Владимиром Кнезем, руководителем воздушных подразделений армии НГХ. В июне 1941 года с немцами была достигнута договорённость о строительстве постоянных аэродромов и использовании трофейных самолётов ВВС Королевства Югославии. В итоге были возведены два военных аэродрома в Загребе и Сараево. 14 сентября 1943 командование ВВС НГХ возглавил Адальберт Рогуля, который руководил авиацией вплоть до конца войны. За время своего существования ВВС Хорватии реорганизовывались несколько раз, а с февраля 1943 получили имя Хорватская военная авиация (ХВА) ().

История 
Авиация Независимого государства Хорватии пополнялась в первые месяцы исключительно за счёт передачи немцами сохранившихся самолётов армии Королевства Югославии. Наиболее ценными являлись британские бомбардировщики Bristol Blenheim, поставлявшиеся по лицензии, однако большинство самолётов ВВС НГХ составили старые французские бипланы Breguet 19 и Potez 25. В составе ВВС Хорватии использовались преимущественно устаревшие самолёты, которые и отправлялись на Восточный фронт. Единственным подразделением, оснащённым подходящей военной техникой, являлся Хорватский воздушный легион, пилоты которого воевали на истребителях Messerschmitt Bf 109 и Dornier Do 17. Впрочем, это было больше мерой устрашения со стороны немцев для советских войск — нацисты надеялись такой пропагандой показать «единство наций Европы в борьбе против большевизма».

После провала блицкрига на Востоке и краха итальянцев в Африке командование стран Оси приняло решение усилить хорватскую авиацию, отправив туда новейшие итальянские истребители Fiat G.50. Эти самолёты стали первыми современными самолётами, которые использовались Хорватией. В конце 1943 года, несмотря на усиление, у хорватов насчитывалось 295 устаревших машин, куда входили и итальянский Fiat G.50, и французский Morane-Saulnier MS.406. В 1944 году, когда Италия уже была почти полностью в руках союзников, стратегическая важность авиации в Хорватии возросла, и немцы спешно передали все уцелевшие итальянские истребители Macchi C.200, Macchi C.202 и Macchi C.205 (самый лучший истребитель ВВС Италии), а также отправили несколько партий Messerschmitt Bf 109G. Однако даже это не спасло хорватскую авиацию от полного разгрома и уничтожения в 1945 году.

Список самолётов 
Всего в ВВС Независимого государства Хорватия использовались самолёты следующих типов:

Аэродромы 

 Загреб
 
 Боронгай
 Света-Неделя
 Сараево
 Райловац
 Баня-Лука
 Залужани
 Мостар
 Другие аэродромы
 Беловар
 Карловац
 Крижевцы
 Славонски-Брод
 Кутина
 Самобор
 Копривница

Структура 
Изначально в ВВС Хорватии насчитывалось 7 эскадр, созданных из трофейных самолётов и базировавшихся в Загребе и Сараево. К 1942 году насчитывалось 15 эскадр.

Пилоты 

Ниже перечислены пилоты, воевавшие в Люфтваффе на Восточном фронте в 52-й истребительной эскадре.

 Мато Дуковац
 Цвитан Галич
 Иосип Хелебрант
 Альбин Штарц
 Владимир Ференчина
 Сафет Бошкич
 Томислав Каузларич
 Франьо Джал
 Владимир Креш
 Людевит Бенцетич
 Мато Чулинович
 Златко Стипчич
 Веца Микович
 Эдуард Мартинко
 Степан Мартинашевич
 Зденко Авдич
 Йерко Бартулович
 Иосип Краньц
 Юре Ласта
 Драгутин Газапи
 Иван Ценич

Литература

Ссылки 
 Hrvatsko ratno zrakoplovstvo u Drugom svjetskom ratu 

Хорватский коллаборационизм
Военно-воздушные силы Хорватии
Хорватия
Независимое государство Хорватия